Caballero steht für:

 Ritter (spanisch)
 Caballero, niederländisches Radsportteam von 1960 bis 1970, siehe Goudsmit–Hoff

Caballero ist der Familienname folgender Personen:
 Abel Caballero (* 1946), spanischer Politiker (Partido de los Socialistas de Galicia), Ökonom und Schriftsteller 
 Ademar Caballero (* 1918), brasilianischer Schwimmer
 Agustín Caballero (1815–1886), mexikanischer Musikpädagoge
 Amalia González Caballero de Castillo Ledón (1898–1986), mexikanische Autorin, Politikerin und Diplomatin
 Antonio Caballero (* 1967), spanischer Boxer
 Antonio Caballero y Góngora (1723–1796), spanischer Priester und Kolonialverwalter
 Bernardino Caballero (1839–1912), paraguayischer General und Politiker
 Braulio Caballero Figueroa (* 1998), mexikanischer Dirigent, Organist und Cembalist
 Carlos Caballero (* 1927), kolumbianischer Gewichtheber
 Celestino Caballero (* 1976), panamaischer Boxer
 Dailis Caballero (* 1988), kubanische Stabhochspringerin
 Denia Caballero (* 1990), kubanische Diskuswerferin
 Eugenio Caballero (* 1970), mexikanischer Szenenbildner
 Eunice Caballero (* 1973), kubanische Sportschützin
 Ever Caballero (* 1982), paraguayischer Fußballspieler
 Fabián Caballero (* 1978), argentinischer Fußballspieler und Politiker

 Fernán Caballero (1796–1877), spanische Schriftstellerin
 Francisco Largo Caballero (1869–1946), spanischer Politiker und Gewerkschaftsführer
 Gabriel Caballero (* 1971), mexikanischer Fußballspieler
 Geandry Garzón Caballero (* 1983), kubanischer Ringer

 Juan Caballero (* 1951), kubanischer Hockeyspieler
 Juan José Caballero Rodríguez (1912–1936), spanischer Ordensgeistlicher und Märtyrer
 Manuel Caballero (1931–2010), venezolanischer Historiker, Journalist und Universitätsdozent
 Manuel María Caballero (1819–1866), bolivianischer Politiker und Autor
 Marco Antonio Loustaunau Caballero (* 1942), mexikanischer Botschafter
 Martín Caballero (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 Mauro Caballero (* 1994), paraguayischer Fußballspieler
 Maximino Caballero Ledo (* 1959), spanischer Ökonom und Manager sowie ernannter Präfekt des Wirtschaftssekretariats des Heiligen Stuhls
 Melissa Caballero (* 1985), spanische Schwimmerin

 Nicolás Caballero (* 1994), paraguayischer Squashspieler
 Pablo Caballero (* 1987), uruguayischer Fußballspieler
 Patricia Carolina Caballero Peña (* 1984), paraguayische Beachvolleyballspielerin
 Randy Caballero (* 1990), nicaraguanischer Boxer
 Ricardo J. Caballero (* 1959), chilenischer Ökonom
 Rubén Martínez Caballero (* 1977), spanischer Fußballspieler und Trainer, siehe Rubén Martínez (Fußballspieler, 1977)
 Samuel Caballero (* 1974), honduranischer Fußballspieler
 Steve Caballero (* 1964), US-amerikanischer Skateboarder
 Víctor Caballero (* 1960), paraguayischer Tennisspieler
 Willy Caballero (* 1981), argentinischer Fußballtorhüter
 Yolanda Caballero (* 1982), kolumbianische Marathonläuferin

Siehe auch: